Турнір пам'яті Валерія Лобановського 2003 — перший офіційний турнір пам'яті Валерія Лобановського, що проходив у Києві з 12 по 14 травня 2003 року.

Структура та регламент 
В турнірі взяли участь чотири команди:
 «Динамо» (Київ)
 «Шахтар» (Донецьк)
 ЦСКА (Москва)
 «Локомотив» (Москва)

Кожна з команд стартує з півфіналу, переможці яких виходили до фіналу, а клуби, що програли мають зіграти матч за 3-тє місце. При рівному рахунку в основний час, призначається додатковий час, в якому діє правило золотого голу. Якщо після закінчення додаткового часу жодній команді не вдається забити гол, то переможець визначається за допомогою серії післяматчевих пенальті.

Матчі

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Бомбардири 
2 голи
 Діого Рінкон ( «Динамо»)

1 гол
 Артем Мілевський ( «Динамо»)
 Елвер Рахимич  ЦСКА
 Єрко Леко ( «Динамо»)
 Брандау ( «Шахтар»)
 Костянтин Ярошенко ( «Шахтар»)
 Максим Шацьких ( «Динамо»)

Переможець

Посилання 
 І Турнір пам'яті Валерія Лобановського на сайты ФФУ
 Турнір пам'яті Валерія Лобановського 2003 на сайті статистики «Динамо»
 Кубок Лобановського вибороли вихованці Маестро
 Відеоогляд забитих м'ячів фіналу першого Меморіалу Валерія Лобановського

Турнір пам'яті Валерія Лобановського